Космонавтика 1962